Ситрус има више значења:
 Округ Ситрус (Флорида)
 Ситрус (Калифорнија)